API je zkratka s různými významy:

 Api (hora) hora v Nepálu
 rozhraní pro programování aplikací (anglicky application programming interface)
 mezinárodní fonetická abeceda (francouzsky Alphabet phonétique international)
 Mezinárodní fonetická asociace (francouzsky Association phonétique internationale) 
 aktivní farmaceutická substance (anglicky Active Pharmaceutical Ingredient)
 Americký ústav pro ropu (anglicky American Petroleum Institute) 
 Agentura pro podnikání a inovace – státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu